Вьеннский международный турнир — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий поздней осенью во французском Пуатье на крытых хардовых кортах. С 1996 года относится к женской профессиональной серии ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Соревнование во французском департаменте Вьенна организовано ФФТ и ITF в 1996 году как часть осенней зальной серии; с тех пор турнир проводится практически в одни и те же сроки, лишь наращивая призовой фонд: победители первого чемпионата разыграли 25 тысяч долларов, второго — 50, четвёртого — 75, двенадцатого — 100. Сроки и место проведения турнира позволяют организаторам собирать у себя состав, сопоставимый с многими слабейшими чемпионатами международной серии WTA: так первой ракеткой посева одиночного турнира-2009 была тогдашняя 28-я ракетка мира Доминика Цибулкова.

Финалы разных лет

См. также 
 Цикл женских турниров ITF

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Архив результатов турниров на сайте ITF